CC kan syfta på:

 CC – talet 200 med romerska siffror
 CC eller cc – engelska carbon copy, se karbonkopia
 CC – konsulära kåren, bland annat på konsulats fordon, se Corps consulaire
 CC – flera sportevenemang, se Canada Cup
 CC – ordförande för kuratorskonventet i Uppsala, se Curator Curatorum
 CC – en copyleftlicens för fria kulturella verk eller öppet innehåll, se Creative Commons
 CC – ett college i Colorado Springs, Colorado, se Colorado College
 CC Höganäs byggkeramik – ett svenskt företag
 CC & Lee svenskt dansband
 C.C. – en kvinnlig demokratisk orden på Västerviks gymnasium
 Amilcar CC – en bilmodell från Amilcar
 Koenigsegg CC – en bilmodell från Koenigsegg
 Sällskapet CC – ett akademiskt ordenssällskap i Lund
 Cc – en molntyp, se cirrocumulus
 cc – ett mått i motorsammanhang för slagvolym
 .cc – nationell toppdomän för Kokosöarna
 Calvin Coolidge, USA:s president 1923–1929
 cc — Engelsk förkortning av kubikcentimeter, används ibland som medicinsk måttenhet i USA, har sedermera blivit icke-rekommenderad och ersatts av SI-enheten milliliter
 cc eller c/c – centrumavstånd

Källor